Gallina andaluza puede referirse a:

Gallina andaluza española;
Gallina andaluza británica.